Syria ist ein weiblicher Vorname.

Bekannte Namensträgerinnen 

 Syria Poletti (1917–1991), italienisch-argentinische Schriftstellerin und Journalistin
 Syria (* 1977), italienische Popsängerin

Weiblicher Vorname